Verschillende musea in België
 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel
 Sportverenigingen
 KMSK Deinze (voetbal)